Holywell kan syfta på:

Storbritannien 

 Holywell, Wales, ort, 
 Holywell, Bedfordshire, ort i England, 
 Holywell Row, ort i Suffolk, England,